Сен-Жерменский мир — название нескольких мирных договоров, заключённых во французском городе Сен-Жермен-ан-Ле:
 Сен-Жерменский мир (1570) — между французским королём Карлом IX и гугенотами;
 Сен-Жерменский мир (1679) — между Францией, Швецией и Бранденбургом;
 Сен-Жерменский мир (1919) — от 10 сентября 1919 года

Мирные договоры